Willie Huber, kanadski hokejist nemškega rodu, * 15. januar 1958, Straßkirchen, Zahodna Nemčija, † 28. junij 2010, Hamilton, Ontario, Kanada.

Huber je bil rojen v Straßkirchenu, Zahodna Nemčija, toda v starosti nekaj mesecev se je z družino preselil v Kanado. Leta 1978 ga je kot devetega na NHL naboru izbral klub Detroit Red Wings, kjer je prvič zaigral v sezoni 1978/79, v klubu pa je ostal pet sezon do 1982/83. Nato je prestopil v klub New York Rangers, kjer je igral pet sezon do 1987/88, ko je igral tudi za kluba Vancouver Canucks in Philadelphia Flyers. Skupno je v ligi NHL odigral 655 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 104 gole in 217 podaj, ter 33 tekem končnice, na katerih je dosegel po pet golov in podaj. S svojo višino 196 cm je bil tedaj najvišji igralec lige v zgodovini.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu leta 1981, ko je dosegel dve podaji na sedmih tekmah, z reprezentanco pa osvojil četrto mesto.

Umrl je leta 2010 v starosti dvainpetdesetih let zaradi srčnega napada.

Pregled kariere

|-
| Hamilton Fincups
| OMJHL
| 75/76
| 
| 58
| 2
| 8
| 10
| 
| 64
| 
| 14
| 2
| 11
| 13
| 
| 28
|-
| St. Catharines Fincups
| OMJHL
| 76/77
| 
| 36
| 10
| 24
| 34
| 
| 111
| 
| 10
| 2
| 4
| 6
| 
| 29
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Fincups
| OMJHL
| 77/78
| 
| 61
| 12
| 45
| 57
| 
| 168
| 
| 20
| 6
| 12
| 18
| 
| 45
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 78/79
| 
| 68
| 7
| 24
| 31
| 
| 114
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kansas City Red Wings
| CHL
| 78/79
| 
| 10
| 2
| 7
| 9
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 79/80
| 
| 76
| 17
| 23
| 40
| 
| 164
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 79/80
| 
| 4
| 1
| 3
| 4
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 80/81
| 
| 80
| 15
| 34
| 49
| 
| 130
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 81/82
| 
| 74
| 15
| 30
| 45
| 
| 98
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 82/83
| 
| 74
| 14
| 29
| 43
| 
| 106
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 83/84
| 
| 42
| 9
| 14
| 23
| 
| 60
| 
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 9
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
| 
| 49
| 3
| 11
| 14
| 
| 55
| 
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
| 
| 70
| 7
| 8
| 15
| 
| 85
| 
| 16
| 3
| 2
| 5
| 
| 16
|-
| New York Rangers
| NHL
| 86/87
| 
| 66
| 8
| 22
| 30
| 
| 68
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 87/88
| 
| 11
| 1
| 3
| 4
| 
| 14
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 87/88
| 
| 35
| 4
| 10
| 14
| 
| 40
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
| 
| 10
| 4
| 9
| 13
| 
| 16
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 912
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" | 473
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1446
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 137
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Hokejisti Hamilton Fincups
Hokejisti St. Catharines Fincups
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Kansas City Red Wings
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Umrli za miokardnim infarktom